Hocalar (district), district in Afyonkarahisar
In Antalya:
 Hocalar (Alanya), plaats in district Alanya
 Hocalar (Manavgat), plaats in district Manavgat